Историја случаја је методолошки поступак који се састоји у прикупљању и обради свих релевантних социо-психолошких епизода из живота појединца како би могао да се схвати и разуме „његов посебан случај”. Односи се само на оне појединце који показују антипатична понашања те се, за разлику од стандардних поступака, практикује прикупљање мноштва података који треба да покажу „шта је у одређеној индивидуи поремећено, односно шта је у том поремећају (болести) индивидуално”.

Литература 
 

Социјална психологија